Едіп — давньогрецький герой.
 Едіп (опера) — опера Джордже Енеску.